Die Estoril Open 2009 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2009 und fand vom 4. bis 9. Mai 2009 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Yanina Wickmayer gegen Jekaterina Makarowa in zwei Sätzen.

Qualifikation

Dameneinzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Oeiras